Stadsbrand van Monnickendam (1499)
Stadsbrand van Monnickendam (1513)